Hehn steht für:
 Hehn (Mönchengladbach), ein Stadtteil von Mönchengladbach
 Hehn (Adelsgeschlecht)

Hehn ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Hehn (1908–1983), deutscher Schauspieler
 Annemarie Podlipny-Hehn (* 1938), deutsche Schriftstellerin
 Hermann Hehn (* 1959), fränkischer Mundartautor
 Ilse Hehn (* 1943), deutsche Schriftstellerin und bildende Künstlerin
 Johann Martin Hehn (1743–1793), deutsch-estnischer Geistlicher und Prosaschriftsteller
 Johannes Hehn (1873–1932), römisch-katholischer Geistlicher und Theologe sowie Rektor der Universität Würzburg
 Jürgen von Hehn (1912–1983), baltendeutscher Osteuropahistoriker und Angehöriger der Waffen-SS
 Jürgen Hehn (* 1944), deutscher Fechter
 Karl Hehn (* 1940), deutscher Politiker (CDU)
 Sascha Hehn (* 1954), deutscher Schauspieler
 Victor Hehn (1813–1890), deutscher Kulturhistoriker